Lista ministrów zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit) Republiki Federalnej Niemiec:

Ministrowie zdrowia, 1961–1969 
 Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) (1961–1966)
 Käte Strobel (SPD) (1966–1969)

Ministrowie do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia, 1969–1986 
 Käte Strobel (SPD) (1969–1972)
 Katharina Focke (SPD) (1972–1976)
 Antje Huber (SPD) (1976–1982)
 Anke Fuchs (SPD) (1982)
 Heiner Geißler (CDU) (1982–1985)
 Rita Süssmuth (CDU) (1985–1986)

Ministrowie do spraw młodzieży, rodziny, kobiet i zdrowia, 1986–1991 
 Rita Süssmuth (CDU) (1986–1988)
 Ursula Lehr (CDU) (1988–1991)

Ministrowie zdrowia, 1991–2002 
 Gerda Hasselfeldt (CDU) (1991–1992)
 Horst Seehofer (CSU) (1992–1998)
 Andrea Fischer (Związek 90/Zieloni) (1998–2001)
 Ulla Schmidt (SPD) (2001–2002)

Ministrowie zdrowia i spraw socjalnych, 2002–2005 
 Ulla Schmidt (SPD) (2002–2005)

Ministrowie zdrowia od 2005 
 Ulla Schmidt (SPD) (2005–2009)
 Philipp Rösler (FDP) (2009–2011)
 Daniel Bahr (FDP) (2011–2013)
 Hermann Gröhe (CDU) (2013–2018)
 Jens Spahn (CDU) (2018–2021)
Karl Lauterbach (SPD) (od 2021)

Zdrowia